No confondre amb Raventós, cognom similar.

El nom de Reventós pot fer referència a:

 Joan Reventós i Carner (1927-2004) polític català, fundador del Partit dels Socialistes de Catalunya.
 Manuel Reventós Bordoy (1888 - 1942) economista, advocat, historiador, traductor, assagista i polític català
 Jacint Reventós i Bordoy (1883 - 1968) metge neumòleg català, germà de Manuel Reventós, i oncle de Joan Reventós.
 Ramón Reventós Bordoy (1882-1923) periodista català.
 Francisco Anglada i Reventós (1805-1884) religiós, gramàtic, escriptor i traductor català
 Ramon Reventós i Farrarons (1892-1976) arquitecte català.